okop – polowa fortyfikacja ziemna

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 8, w tym 4 podstawowe
 Okopy – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Okopy – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk
 Okopy – część wsi Bobrowniki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Okopy – przysiółek wsi Śliski w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Zatory
 Okopy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha
 Okopy – przysiółek wsi Łambinowice w woj.  opolskim, w pow., w gminie Łambinowice
 Okopy – część wsi Rokietnica w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Rokietnica
 Okopy – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola

Miejscowości na Ukrainie 
 Okopy – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Okopy – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim

Inne 
 Okopy – grodzisko na wzgórzu Okopy w Ojcowskim Parku Narodowym
 Okopy – nieistniejąca dziś wieś sołecka w gminie Kisorycze, w powiecie sarneńskim na Wołyniu
 Okopy – wzgórze w Ojcowskim Parku Narodowym
 Okopy – skały w Ojcowskim Parku Narodowym

Zobacz też 
 Okop
 Okopy-Kolonia
 Okopy Świętej Trójcy – dawna polska twierdza nad Dniestrem, obecnie na Ukrainie
 Okopy Świętej Trójcy – była gmina w województwie tarnopolskim, w powiecie borszczowskim (1934–1945)

Przypisy